Чемпіонат Узбекистану з футболу 2022 — 31-й сезон чемпіонату Узбекистану з футболу, що проходив з 2 березня по 12 листопада 2022 року. У турнірі брали участь 14 клубів.

Розташування клубів

Турнірна таблиця

Результати

Плей-оф 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 листопада 2022

|}

Примітки

Посилання 
 Суперліга на soccerway 

Чемпіонат Узбекистану з футболу
2022 у футболі
2022 в узбецькому спорті